Гран-при Бельгии 1965 года — третий этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1965 года. Автогонки прошли 13 июня 1965 года на трассе Спа-Франкоршам.

Иннес Айрленд заменил Майка Хэйлвуда в частной команде Реджа Парнелла, стартовавшей на автомобилях «Lotus». В Гран-при также приняла участие частная команда «Скудерия Чентро Суд», выставившая два автомобиля BRM под управлением Мастена Грегори и Люсьена Бьянки (третий гонщик команды Вилли Мэресс был заявлен, но не принимал участия в квалификации и гонке).

Накануне гонки организаторы Гран-при заявили, что будут выплачивать стартовые премиальные только шести сильнейшим командам, что привело к бойкоту пятничной тренировки остальными участниками. В субботу разногласия удалось уладить и в квалификации приняли участие все участники Гран-при. В гонке Джим Кларк обошёл в середине первого круга обладателя поула Грэма Хилла и лидировал на протяжении всей гонки, одержав вторую в сезоне победу. За пять кругов до финиша шедший на седьмом месте Ричард Этвуд вылетел с трассы, его машина ударилась в телеграфный столб и загорелась, гонщик был госпитализирован с сильными ожогами.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-32 Джим Кларк

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Бельгии